Force X est une revue ;

 Force X est une escadre maritime française envoyée en Méditerranée durant la Seconde Guerre mondiale ;

 Force X est un groupe d'unités d'infanterie chinoises durant la Seconde Guerre mondiale.